Деве́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 36 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 500,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Деве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Деве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр